Свистовка — упразднённая деревня в Инсарском районе Мордовии России. Входила в состав Мордовско-Паевского сельского поселения. Исключена из учётных данных в 2009 году.

География 
Располагалась на правом берегу реки Инсарка, 1 км к северо-западу от села Мордовская Паёвка.

История 
В «Списке населённых мест Пензенской губернии за 1869» Лухменский Завод (Свистовка, Майоровка) владельческая деревня из 16 дворов Наровчатского уезда. Названа по фамилии владельцев деревни Свищевых.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 %.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Инсарского района